Saenredam ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Saenredam (1565–1607), niederländischer Kupferstecher und Kartenzeichner
 Pieter Jansz. Saenredam (1597–1665), niederländischer Maler

Saenredam steht für:
 (52226) Saenredam, Asteroid des Hauptgürtels